Lliga ACB 2002-2003. El FC Barcelona va acabar en el primer lloc al final de la fase regular i va guanyar la lliga derrotant en la final dels playoffs al Pamesa València. Els llocs de descens els van ocupar el Cáceres CB i el CB Granada.

Lliga regular

Playoff 2003 

2002-2003
Competicions de bàsquet del 2002
Competicions de bàsquet del 2003